Rod Dale Buskas (né le  à Wetaskiwin dans la province d'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie 
Repêché par les Penguins de Pittsburgh au  tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1981, il fait ses débuts dans la LNH avec les Penguins en 1982-1983 après avoir joué antérieurement dans les ligues mineures avec des équipes affiliées aux Penguins. Il passe sept saisons avec les Penguins avant d'être échangé aux Canucks de Vancouver en octobre 1989, mais il retourne avec les Penguins durant la même saison.

Durant sa carrière de plus 500 matchs dans la LNH, il porte en plus les couleurs des Kings de Los Angeles et des Blackhawks de Chicago avant de terminer sa carrière dans les ligues mineures.

Il a été entraîneur adjoint de 1997 à 1999 pour le Thunder de Las Vegas dans la LIH, qui était sa dernière équipe professionnelle.

Statistiques 

|-
| 1977-1978 || Rustlers de Red Deer ||AJHL ||60 ||5 ||2 ||7 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1978-1979 || Rustlers de Red Deer ||AJHL ||37 || 13 || 22 || 35 || 63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1978-1979 || Bighorns de Billings ||LHOu ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1978-1979 || Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||34 ||1 ||12 ||13 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1979-1980 || Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||72 ||7 ||40 ||47 ||284 ||16 ||1 ||6 ||7 ||31
|-
| 1980-1981 || Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||72 ||14 ||46 ||60 ||164 ||5 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
| 1981-1982 || Blades d'Érié ||LAH ||69 ||1 ||18 ||19 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1982-1983 || Mohawks de Muskegon ||LIH ||1 ||0 ||0 ||0 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1982-1983 || Skipjacks de Baltimore ||LAH ||31 ||2 ||8 ||10 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1982-1983 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||41 ||2 ||2 ||4 ||102 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1983-1984 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||47 ||2 ||4 ||6 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1983-1984 || Skipjacks de Baltimore ||LAH  ||33 ||2 ||12 ||14 ||100 ||10 ||1 ||3 ||4 ||22
|-
| 1984-1985 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||69 ||2 ||7 ||9 ||191 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1985-1986 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||72 ||2 ||7 ||9 ||159 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1986-1987 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||68 ||3 ||15 ||18 ||123 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1987-1988 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||76 ||4 ||8 ||12 ||206 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1988-1989 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||52 ||1 ||5 ||6 ||105 ||10 ||0 ||0 ||0 ||23
|-
| 1989-1990 || Canucks de Vancouver ||LNH ||17 ||0 ||3 ||3 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1989-1990 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1990-1991 || Kings de Los Angeles ||LNH ||57 ||3 ||8 ||11 ||182 ||2 ||0 ||2 ||2 ||22
|-
| 1991-1992 || Kings de Los Angeles ||LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1991-1992 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||42 ||0 ||4 ||4 ||80 ||6 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 1992-1993 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1992-1993 || Ice d'Indianapolis ||LIH ||15 ||0 ||3 ||3 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1992-1993 || Golden Eagles de Salt Lake ||IHL ||31 ||0 ||2 ||2 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1993-1994 || Thunder de Las Vegas ||LIH ||69 ||2 ||9 ||11 ||131 ||5 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 1994-1995 || Thunder de Las Vegas ||LIH ||27 ||2 ||3 ||5 ||53 ||10 ||1 ||0 ||1 ||19

| 556 || 19 || 63 || 82 ||  || 18 || 0 || 3 || 3 || 45

Références 

Naissance en janvier 1961
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Bighorns de Billings
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur des Blades d'Érié
Joueur des Mohawks de Muskegon
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Joueur du Thunder de Las Vegas